Dmitri Kowaljow () ist der Name folgender Personen:

* Dmitri Alexandrowitsch Kowaljow (* 1976), russischer Ruderer
 Dmitri Sergejewitsch Kowaljow (* 1982), russischer Handballspieler